Kyros er navnet på flere persiske fyrstelige personer:
 Kyros 1. – perserkonge omkring 600 f.Kr.
 Kyros 2. – også kaldet Kyros den Store, perserkonge, grundlægger af Perserriget og Achæmenide-dynastiet i 6. århundrede f.Kr.
 Kyros den yngre – bror til kong Artaxerxes 2., død 401 f.Kr.